El Torneig de Bucarest 2016, oficialment conegut com a BRD Năstase Ţiriac Trophy 2016, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 24 d'abril del 2016 al Arenele BNR de Bucarest (Romania).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
ATP World Tour 2016